George Hamilton (1666-1737), 1 comte d'Orkney, militaire et aristocrate britannique. 
 George Francis Hamilton (1845–1927), dit Lord George Hamilton, homme politique britannique.
 George Hamilton (1939-) est un acteur américain.
 George Hamilton est un commentateur britannique de football (soccer).
 George Hamilton (1917-2001) est un footballeur écossais.
 George Hamilton est un homme d'affaires canadien de la vallée de l'Outaouais qui fut un pionnier dans l'industrie du bois.
 George Hamilton (1788–1836) est un homme politique canadien de Hamilton, Ontario.
  (1937-), chanteur country-folk-pop américain.
 George Alexander Hamilton (1802-1871), homme politique du Parti conservateur britannique.